Конфола́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Шаранта. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 340 км на південь від Парижа, 70 км на південь від Пуатьє, 60 км на північний схід від Ангулема.

Історія 

1 січня 2016 року до Конфолан приєднали колишній муніципалітет Сен-Жермен-де-Конфолан.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1166 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 2377,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Конфолан на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Шаранта

Примітки 

Муніципалітети департаменту Шаранта